Пи́нкас — фамилия.

Известные носители 

 Пинкас, Алон (род. 1961) — израильский дипломат, генеральный консул в Нью-Йорке.
 Пинкас, Давид Цви (1895—1952) — сионистский активист и израильский политик.
  (род. 1935) — израильский поэт.
 Пинкас, Кароль (род. 1950) — польский шахматист, международный мастер, тренер.
 Пинкас, Отто  (1849—1890) — чешский писатель и драматург.
 Пинкас, Собеслав (1827—1901) — чешский художник, карикатурист, педагог.
 Пинкас, Юлиус Мордехай (Жюль Паскин, 1885—1930) — живописец и график сефардско-еврейского происхождения.

Разное 
 Пинкас — актовая книга еврейской общины.
  (Пинкасова синагога) — средневековая синагога и еврейский музей в Праге.

См. также